Герцог Веллингтон ( в Сомерсете) —  наследственный титул в Великобритании. Первым носителем титула был Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон (1769—1852), известный военный и политический деятель ирландского происхождения. Его главным военным достижением стала, совместно с Гебхардом Леберехтом Блюхером, победа над Наполеоном при Ватерлоо в Брабанте (сегодня — бельгийская провинция Валлонский Брабант).

История 
Титулы Герцог Веллингтон и Маркиз Дуро были созданы в награду Артуру Уэлсли, который стал 1-м герцогом Веллингтон 11 мая 1814 года. Подчинённые титулы герцогов Веллингтонов: Маркиз Веллингтон (1812), Маркиз Дуро (1814),  (1760 — но после унаследования герцогами Веллингтонами в 1863 году), Граф Веллингтон (1812),  (1760 — унаследован в 1863 году), Виконт Веллингтон (1809),  (1746 — также унаследован в 1863 году) и Барон Дуро (1809). Титулы Виконт Уэлсли, а также Барон и Граф Морнингтон являются ирландскими; остальные — британские.

Наряду с британскими титулами Герцоги Веллингтоны также носят титулы: нидерландский князь Ватерлоо (Prins van Waterloo, 1815), испанские герцог де Сьюдад-Родриго (Duque de Ciudad Rodrigo, 1812) и португальский герцог да Виториа (Duque da Vitória, 1812), а также второстепенные португальские маркиз де Торриш-Ведраш (Marquês de Torres Vedras, 1812) и граф де Вимейру (Conde de Vimeiro, 1811). Это был первый случай посвящения в герцогский титул за военные победы — за выдающиеся заслуги как главнокомандующего в Испано-французской войне (в Испании и Португалии) и в Битве при Ватерлоо (в современной Бельгии).

Семья проживает в , недалеко от , Хэмпшир. Эпсли-хаус в Лондоне сегодня принадлежит компании English Heritage, однако здесь находятся семейные апартаменты.

Герцоги Веллингтон (1814) 

 Другие титулы: князь Ватерлоо (Нидерланды, 1815 год), герцог да Виториа (Португалия, 1812 год), маркиз де Торриш-Ведраш (Португалия, 1812 год), маркиз Веллингтон (Соединённое королевство, 1812 год), маркиз Дуро (Соединённое королевство, 1814 год), граф де Вимейру (Португалия, 1811 год), граф Веллингтон (Соединённое королевство, 1812 год), виконт Веллингтон из Талаверы и из Веллингтона и барон Дуро из Уэлсли в графстве Соммерсет (Соединённое королевство, 1809 год)
 Другие титулы (1-й—6-й герцоги): герцог де Сьюдад-Родриго (Испания, 1812 год)
 Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон (1769—1852), «Железный герцог», военачальник и премьер-министр Великобритании, третий сын Гаррет Уэлсли, 1-й граф Морнингтон
 Другие титулы (со 2-го герцога и далее): граф Морнингтон и виконт Уэлсли из Данган-касл (Ирландия, 1760 год) и барон Морнингтон (Ирландия, 1746 год)
 Артур Уэлсли, 2-й герцог Веллингтон (1807—1884), старший сын 1-го герцога, умер, не оставив потомства;
 Генри Уэлсли, 3-й герцог Веллингтон (1846—1900), второй сын генерал-майора лорда Чарльза Уэлсли, самого младшего сына 1-го герцога, умер, не оставив потомства;
 Артур Уэлсли, 4-й герцог Веллингтон (1849—1934), третий и младший сын генерал-майора лорда Чарльза Уэлсли;
 Артур Уэлсли, 5-й герцог Веллингтон (1876—1941), старший сын 4-го герцога;
 Генри Уэлсли, 6-й герцог Веллингтон (1912—1943), единственный сын 5-го герцога, умер, не оставив потомства;
 Другие титулы (с 7-го герцога): герцог де Сьюдад-Родриго (Испания, 1812 год, держал в 1949—1968 годах)
 Джеральд Уэлсли, 7-й герцог Веллингтон (1885—1972), третий сын 4-го герцога;
 Другие титулы (7-й и 8-й герцоги): герцог де Сьюдад-Родриго (Испания, 1812 год, держал в 1949—2010)
 Артур Валериан Уэлсли, 8-й герцог Веллингтон (1915—2014), единственный сын 7-го герцога;
 Артур Чарльз Уэлсли, 9-й герцог Веллингтон (род. 1945), старший сын 8-го герцога;
 Наследник: Артур Уэлсли, маркиз Дуро (род. 1978), старший сын 9-го герцога;
 Наследник лорда Дуро: Артур Уэлсли, граф Морнингтон (род. 2010), старший сын лорда Дуро.

Наследование титула

Линия наследования 
 Артур Джеральд Уэлсли, маркиз Дуро (род. 1978), старший сын 9-го герцога;
 Артур Дарси Уэлсли, граф Морнингтон (род. 2010), старший сын лорда Дуро (внук нынешнего герцога);
 лорд Альфред Уэлсли (род. 2014), младший сын лорда Дуро (внук нынешнего герцога);
 лорд Фредерик Чарльз Уэлсли (род. 1992), младший сын 9-го герцога;
 лорд Ричард Джеральд Уэлсли (род. 1949), второй сын 8-го герцога (брат нынешнего герцога);
 лорд Джон Генри Уэлсли (род. 1954), третий сын 8-го герцога (брат нынешнего герцога);
 Джеральд Валериан Уэлсли (род. 1981), единственный сын лорда Джона (племянник нынешнего герцога);
 лорд Джеймс Кристофер Дуглас Уэлсли (род. 1964), младший сын 8-го герцога (брат нынешнего герцога);
 Оливер Валериан Уэлсли (род. 2005), единственный сын лорда Джеймса (племянник нынешнего герцога);
 Томас Ричард Генри Уэлсли (род. 2000), правнук (единственный выживший мужчина — прямой потомок) лорда Джорджа Уэлсли, четвёртого сына 4-го герцога (троюродный племянник нынешнего герцога).

См. также 
 Диана Уэлсли, герцогиня Веллингтон (1922—2010), жена 8-го герцога;

Ссылки 
 Полк герцога Веллингтона
 An Online Gotha — Wellington

Веллингтон
 
Веллингтон
Веллингтон